Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolas Escudé che ha battuto in finale Daniel Vacek 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Tim Henman (secondo turno)
 Cédric Pioline (primo turno)
 Thomas Johansson (semifinali)
 Sébastien Grosjean (primo turno)

 Marc Rosset (semifinali)
 Marat Safin (primo turno)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Arnaud Clément (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1999
ATP Tour 1999